Laufhütte ist der Familienname folgender Personen:

 Hartmut Laufhütte (* 1937), deutscher Germanist, Literaturwissenschaftler und Hochschullehrer 
 Heinrich Wilhelm Laufhütte (* 1934), deutscher Jurist, Richter am deutschen Bundesgerichtshof